Cosmetic sau Cosmetics poate fi:

 Produs cosmetic, substanță cu scop de îngrijire a corpului uman
 Genmar Cosmetics, companie de cosmetice din România
 Jabot Cosmetics, companie imaginară din serialul de televiziune Tânăr și neliniștit difuzat de CBS